Příjmení Zamora nese více různých osobností:

 Bobby Zamora (* 1981) – anglický fotbalista
 Lonnie Zamora (1933–2009) – americký policista
 Ricardo Zamora (1901–1978) – španělský fotbalista katalánské národnosti

Externí odkazy